Regno Unito
Brookfield – località del Renfrewshire
 Stati Uniti d'America
Brookfield – città della contea di Fairfield, Connecticut
Brookfield – villaggio della contea di Cook, Illinois
Brookfield – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Brookfield – township della contea di Eaton, Michigan 
Brookfield – township della contea di Huron, Michigan 
Brookfield – città della contea di Linn, Missouri
Brookfield – comune della contea di Carroll, New Hampshire
Brookfield – CDP della contea di Warren, New Jersey
Brookfield – città della contea di Madison, New York
Brookfield – township della contea di Tioga, Pennsylvania
Brookfield – città della contea di Orange, Vermont
Brookfield – città della contea di Waukesha, Wisconsin
East Brookfield – comune della contea di Worcester, Massachusetts
North Brookfield – comune della contea di Worcester, Massachusetts
West Brookfield – comune della contea di Worcester, Massachusetts

Aziende
Brookfield Asset Management, società canadese di gestione di asset alternativi

Musica
Brookfield – singolo del 2012 dei Silverstein.